Dit is een lijst van planetoïden 19601-19700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 21 maart 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (19601) - || 1999 ND42|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19602) Austinminor || 1999 NK42|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19603) Monier || 1999 NF48|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19604) - || 1999 NY48|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19605) - || 1999 NU52|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19606) - || 1999 NV54|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19607) - || 1999 NF55|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19608) - || 1999 NC57|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19609) - || 1999 ND57|| 12 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19610) - || 1999 NR60|| 13 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19611) - || 1999 NP64|| 14 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19612) Noordung || 1999 OO || 17 juli 1999 || Črni Vrh
|-
| (19613) - || 1999 OX || 19 juli 1999 || Kleť
|-
| (19614) Montelongo || 1999 OV1|| 16 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19615) - || 1999 OB3|| 22 juli 1999 || LINEAR
|-
| (19616) - || 1999 OS3|| 24 juli 1999 || Perth Observatory
|-
| (19617) Duhamel || 1999 PH1|| 8 augustus 1999 || P. G. Comba
|-
| (19618) Maša || 1999 PN3|| 11 augustus 1999 || J. Skvarč
|-
| (19619) Bethbell || 1999 QA || 16 augustus 1999 || G. Bell
|-
| (19620) Auckland || 1999 QG || 18 augustus 1999 || Auckland
|-
| (19621) - || 1999 RE1|| 4 september 1999 || T. Kagawa
|-
| (19622) - || 1999 RY2|| 6 september 1999 || K. Korlević
|-
| (19623) - || 1999 RS3|| 4 september 1999 || CSS
|-
| (19624) - || 1999 RJ10|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19625) Ovaitt || 1999 RT11|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19626) - || 1999 RJ16|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19627) - || 1999 RU16|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19628) - || 1999 RD22|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19629) Serra || 1999 RV31|| 8 september 1999 || A. Klotz
|-
| (19630) Janebell || 1999 RT33|| 2 september 1999 || G. Bell
|-
| (19631) Greensleeves || 1999 RY38|| 13 september 1999 || J. Broughton
|-
| (19632) - || 1999 RP39|| 13 september 1999 || T. Stafford
|-
| (19633) Rusjan || 1999 RX42|| 13 september 1999 || Črni Vrh
|-
| (19634) - || 1999 RG45|| 14 september 1999 || C. W. Juels
|-
| (19635) - || 1999 RC47|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19636) - || 1999 RD48|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19637) Presbrey || 1999 RU48|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19638) Johngenereid || 1999 RH57|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19639) - || 1999 RO63|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19640) Ethanroth || 1999 RP89|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19641) - || 1999 RV91|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19642) - || 1999 RK94|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19643) Jacobrucker || 1999 RA95|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19644) - || 1999 RD102|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19645) - || 1999 RE102|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19646) - || 1999 RF102|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19647) - || 1999 RZ103|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19648) - || 1999 RK104|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19649) - || 1999 RQ104|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19650) - || 1999 RY105|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19651) - || 1999 RC112|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19652) Saris || 1999 RC117|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19653) - || 1999 RD119|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19654) - || 1999 RW119|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19655) - || 1999 RC121|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19656) Simpkins || 1999 RA122|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19657) - || 1999 RE123|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19658) Sloop || 1999 RM125|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19659) - || 1999 RB128|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19660) Danielsteck || 1999 RQ129|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19661) - || 1999 RR130|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19662) Stunzi || 1999 RG132|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19663) Rykerwatts || 1999 RU133|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19664) Yancey || 1999 RV135|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19665) - || 1999 RT137|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19666) - || 1999 RO144|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19667) - || 1999 RS144|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19668) - || 1999 RB145|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19669) - || 1999 RB150|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19670) - || 1999 RH151|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19671) - || 1999 RX151|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19672) - || 1999 RP155|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19673) - || 1999 RR158|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19674) - || 1999 RN160|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19675) - || 1999 RE162|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19676) Ofeliaguilar || 1999 RY166|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19677) - || 1999 RN168|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19678) Belczyk || 1999 RO168|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19679) Gretabetteo || 1999 RF179|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19680) - || 1999 RE180|| 9 september 1999 || LINEAR
|-
| (19681) - || 1999 RE194|| 7 september 1999 || LINEAR
|-
| (19682) - || 1999 RW194|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19683) - || 1999 RK196|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19684) - || 1999 RL196|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19685) - || 1999 RB197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19686) - || 1999 RL197|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19687) - || 1999 RP199|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19688) - || 1999 RR204|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19689) - || 1999 RX205|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19690) - || 1999 RD212|| 8 september 1999 || LINEAR
|-
| (19691) Iwate || 1999 RN214|| 5 september 1999 || LONEOS
|-
| (19692) - || 1999 RR220|| 5 september 1999 || CSS
|-
| (19693) - || 1999 RU230|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (19694) Dunkelman || 1999 RX230|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (19695) Billnye || 1999 RP234|| 8 september 1999 || CSS
|-
| (19696) - || 1999 SW1|| 18 september 1999 || LINEAR
|-
| (19697) - || 1999 SY3|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (19698) - || 1999 SR4|| 29 september 1999 || K. Korlević
|-
| (19699) - || 1999 SC7|| 29 september 1999 || LINEAR
|-
| (19700) Teitelbaum || 1999 SG15|| 30 september 1999 || CSS|}

Planetoïdenlijsten